Hồng Ngự (huyện), een huyện in de provincie Đồng Tháp, Vietnam
 Hồng Ngự (thị xã), een thị xã in de provincie Đồng Tháp, Vietnam